Harbour désigne le plus souvent un port maritime.

Patronyme 
 David Harbour (1974-), acteur américain

Localités

Australie
La Ville de Coffs Harbour est une zone d'administration locale au nord-est de la Nouvelle-Galles-du-Sud en Australie.

Bahamas
Harbour Island (aussi appelé Briland localement) est une île des Bahamas située dans le nord de l'île d'Eleuthera.
Marsh Harbour est une ville des Bahamas.

Canada
Beaver Harbour est un village du comté de Charlotte, au sud-ouest de la province canadienne du Nouveau-Brunswick. 
Blacks Harbour est un village du comté de Charlotte, au sud-ouest du Nouveau-Brunswick.
Coal Harbour est une ville canadienne de la Colombie-Britannique. 
Cole Harbour est une localité de la Nouvelle-Écosse dépendant de la ville de Halifax
Coffs Harbour (26 353 habitants) est une ville ("city") côtière du nord de la Nouvelle-Galles-du-Sud en Australie
Dartmouth—Cole Harbour est une circonscription électorale fédérale canadienne dans la province de la Nouvelle-Écoss
Harbour Breton est une ville canadienne de Terre-Neuve-et-Labrador située sur la côte sud de l'île.
Le Harbour Station est un aréna situé dans la ville de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick. 
Murray Harbour est un village de l'Île-du-Prince-Édouard, au Canada.
Shag Harbour est un petit village de pêcheurs situé sur la Côte Sud de la Nouvelle-Écosse.

États-Unis
Bal Harbour est un village situé dans l’État américain de la Floride, dans le comté de Miami-Dade, au nord de la ville de Miami.
Harbour, ville de l'Oregon

France
L'île Harbour est un îlot rocheux fortifié au large de Saint-Malo, dont il protégeait les deux passes d'accès.
l'Île Harbour est un îlot rocheux situé à 1,8 km du rivage de Saint-Quay-Portrieux; il est surmonté d'un phare.

Irlande
Cork Harbour est le port naturel formé par l'estuaire de la Lee situé entre la ville de Cork qui lui donne son nom et l’océan Atlantique, sur la côte sud de l’Irlande.

Jamaïque
Kingston Harbour est le septième plus grand port maritime naturel au monde.

Royaume-Uni
Leith Harbour est un ancien port baleinier de Géorgie du Sud, dans l'Océan atlantique sud.

Club sportif
Le Harbour View Football Club est un club jamaïcain de football basé à Kingston.
Les North Harbour Heat, ou NZCT Taranaki Mountain Airs, sont un club néo-zélandais de basket-ball basé à North Shore City (Auckland). 
Le North Harbour Rugby Union est une fédération de rugby à XV de Nouvelle-Zélande qui participe au championnat des provinces NPC, appelé Air New Zealand Cup en 2006. 
Le West Harbour RFC est un club de rugby à XV, basé dans la banlieue nord de Sydney, en Australie.

Entreprise
Harbour Air est une compagnie aérienne basée à Vancouver, Colombie-Britannique, Canada.

Pont
Le Harbour Bridge est un pont en arc métallique situé dans la ville de Sydney, en Australie.

Ufologie
L'incident de Shag Harbour est, peut-être, un cas de crash d'OVNI en Nouvelle-Écosse (Canada).